Illadopsis — род птиц из семейства земляных тимелий. Обитают в тропиках Африки. Живут в лесах, ведя скрытный образ жизни. Представители входящих в род видов часто встречаются на нижних уровнях леса. Выдают себя в основном свистящими звуками.

Этимология названия 
На греческом illas означает «дрозд», а opsis — «появляющийся».

Список видов 
В род включают следующие виды птиц:
 Illadopsis cleaveri
 Illadopsis albipectus
 Illadopsis rufescens
 Illadopsis puveli
 Illadopsis rufipennis
 Illadopsis fulvescens
 Illadopsis pyrrhoptera

МСОП присвоил всем вышеперечисленным видам кроме одного охранный статус LC, а виду Illadopsis rufescens - охранный статус NT. Входящие в род виды были описаны с 1859 по 1901 годы.

Примечания

Ссылки 
 Del Hoyo, J.; Elliot, A. & Christie D. (editors). (2007). Handbook of the Birds of the World. Volume 12: Picathartes to Tits and Chickadees. Lynx Edicions. 

Земляные тимелии
Роды птиц